Пловдивская международная ярмарка () является крупнейшим торгово-выставочным мероприятием на территории Болгарии.

История 

Решение о проведении международной ярмарки было принято правительством Болгарии в 1891 году, в августе 1892 года в специально построенных павильонах была организована первая Пловдивская ярмарка, на которой были представлены достижения хозяйства страны.

14 апреля 1928 года Пловдив серьёзно пострадал от землетрясения, восстановление города затянулось в связи с началом всемирного экономического кризиса, однако после восстановления экономики страны было принято решение возобновить проведение ярмарки.

С 1933 года ярмарка проводится ежегодно, в 1936 году она получила официальное наименование Пловдивская международная ярмарка.

После начала Второй мировой войны Болгария объявила о нейтралитете (который сохраняла до присоединения к пакту «Рим — Берлин — Токио» 1 марта 1941 года), однако начало боевых действий привело к уменьшению количества участников и снижению значения мероприятия вплоть до окончания войны.

В 1940 году в ярмарке впервые участвовал СССР (был открыт отдельный советский павильон). В этом году мероприятие посетили 220 тыс. человек.

В 1948—1949 гг. был построен архитектурный ансамбль Международной ярмарки, который в дальнейшем в промежутках между ярмарками использовался в других массовых мероприятиях (так, в июне - июле 1981 года, в ноябре 1985 года и в июне - июле 1991 года под эгидой Международного бюро выставок в выставочном комплексе Пловдивской ярмарки проводились специализированные экспозиции Всемирной выставки). Кроме того, каждую осень в павильонах в течение десяти дней проходила Центральная выставка технического и научного творчества молодёжи Болгарии.

С 1991 года в Пловдиве выходит газета "Панаирен вестник".

С 1995 года комплекс Пловдивской ярмарки является местом проведения оружейной выставки "Хемус".

Примечания

Литература 
 Т. Йорданов. Пловдив, София, 1970.

Ссылки 
 Сайт Пловдивской международной ярмарки

Международные выставки
Мероприятия, регулярно проводимые с 1892 года
Появились в 1892 году в Болгарии
Организации Пловдива
Экономика Пловдива